Yeso hace referencia a varios artículos:

 Yeso (mineral), yeso natural, piedra de yeso o aljez, mineral compuesto por sulfato cálcico dihidratado (CaSO4×2·H2O);
 Yeso, material industrial destinado a la construcción, que a diferencia del natural es sulfato cálcico hemihidratado (CaSO4×½·H2O);
 Yeso o férula (medicina), dispositivo usado para inmovilizar fracturas, llamado así porque antiguamente se hacían con yeso; 
 Yeso, antiguo nombre de la isla de Hokkaidō, en el Japón.
 Yeso (escultura), obra escultórica moldeada en ese material;

Enlaces externos